Елистра́това — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Елистратова, Анна Аркадьевна (1910—1974) — русская и советская писательница и литературовед.
 Елистратова, Жанна Павловна (род. 1942) — советская лыжница.
 Елистратова, Юлия Александровна (род. 1988) — украинская триатлонистка.